Bocasucia es un disco editado por Luis Pescetti, músico y escritor de libros para el público infantil.

Fue grabado en recitales en México y Argentina durante los años 2003 y 2004, y distribuido en México por Ediciones Pentagrama, y en Argentina por Gobi Music.

No se sabe porqué tiene ese nombre, pero quizás es porque el CD tiene algunos tracks que podrían no gustarle a los padres, como el cuento "Moralidad de Juancito Tirapedos" o "Somos puercos".

La portada del disco, con la contraportada, es verde. La portada trae una foto de Luis cantando. El librito trae, por vez 1ª, junto con las letras de las canciones, las instrucciones de los juegos, y viene ilustrado con fotos de Luis, dibujos y manualidades que le envían los niños (sin saber que aparecerían ahí), cartas y reproducciones de algunos boletos de sus espectáculos.

Canciones del disco 

 Entrada
 Somos puercos€₪
 Chistes del niño tan feo
 Bla bla blá previo
 No quiero ir a dormir€
 Juan José Bonilla£
 Bla bla blá explicativo
 Nueva canción del vampiro€
 Chistes de uno que era tan pero tan…
 Blanco negro chau£
 Pescadito que le dijo a otro
 Bla bla blá introductorio
 El niño caníbal (letra y música: "Virulo")
 Chistes varios
 Si tu chancho£
 Bla bla blá previo
 Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo€
 Moralidad de Juancito Tirapedos (narración de Luis Pescetti)
 No nos digan siempre no€₪
 Chiste del viejito
 El papá de Abraham£
 Bla bla blá explicativo
 Gracias€
 Bonus track: ¡Luis finalmente quiere cantar "la del tigre"!

Acotaciones 

'Un track en negritas es una canciónUn track en cursivas es un juego''

Un track subrayado es un cuento

Un track en letra normal es uno o más chistes, "bla bla blases", etcétera.

€= Letra y música: Luis Pescetti 

£= Juego popular y/o campamentil transmitido por Lucio Margulis

₪= Del disco Antología de Luis Pescetti

Enlaces externos 

Letras, acordes y mp3 de:

"Somos puercos"

"No nos digan siempre no"

"No quiero ir a dormir"

"Gracias"

"Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo"

Videos de:

"Nueva canción del vampiro"

"No nos digan siempre no"

"Blanco negro chau

"Somos puercos"

"Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo" (Con Eugenio Elías y "Luri", de Bizbirije, en Once Niños (XEIPN-TV).

"El papá de Abraham"

"Gracias"

Álbumes de 2004
Álbumes de Luis Pescetti